Plaats in Indonesië
 Ringinsari (Kandat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Ringinsari (Sumbermanjing), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java